P4, P 4  eller P-4 kan syfta på:

 Sveriges Radio P4 – en radiokanal i Sverige
 P4 Radio Hele Norge – en radiokanal i Sverige
 P 4 Skövde – ett pansarförband inom svenska armén 1942–1997 och 2000–, se Skaraborgs regemente (pansar)
 Peugeot P4 – en bilmodel från Peugeot
 Intel Pentium 4 – en mikroprocessor från Intel
 S/2011 P 1 – en av Plutos månar
 Shin Megami Tensei: Persona 4 – ett datorspel

Se även
Lokalradio i Sverige – lokalradio i Sveriges Radio P4